Noorderbuurt (Hollands Kroon), een buurtschap in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon.
Noorderbuurt (Texel), een buurtschap in de Noord-Hollandse gemeente Texel.